La nazionale di calcio femminile della Slovacchia è la squadra nazionale di calcio femminile della Slovacchia. È posta sotto l'egida della Slovenský futbalový zväz la Federazione calcistica della Slovacchia (SFZ/SZLSZ). La nazionale slovacca esiste dal 1993, quando la divisione della Cecoslovacchia portò alla scomparsa della nazionale cecoslovacca.

Come membro dell'UEFA partecipa a vari tornei di calcio internazionali, come al Campionato mondiale FIFA e al Campionato europeo UEFA. Al 24 giugno 2016 occupa la 41ª posizione nel Ranking FIFA.

Partecipazioni al Campionato mondiale 
 1995: non qualificata
 1999: non qualificata
 2003: non qualificata
 2007: non qualificata
 2011: non qualificata
 2015: non qualificata
 2019: non qualificata
 2023: non qualificata

Partecipazioni al Campionato europeo 
 1995: non qualificata
 1997: non qualificata
 2001: non qualificata
 2005: non qualificata
 2009: non qualificata
 2013: non qualificata
 2017: non qualificata
 2022: non qualificata

Rosa 
Rosa della formazione che ha affrontato la  il 27 ottobre 2020 in occasione delle qualificazioni, gruppo F, all'Europeo di Inghilterra 2022: statistiche di età, presenze e reti aggiornate al termine dell'incontro.

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

|-
! colspan="9" style="background:#b0d3fb; text-align:left;"|
|- style="background:#dfedfd;"

Note

Collegamenti esterni